Ерыч:

 Ерыч (приток Выми) — река в России, протекает в Республике Коми, Архангельской области.
 Ерыч (приток Лолога) — река в РФ, протекает в Пермском крае, Кировской области, Республике Удмуртия.